Binaire Golay-code
Ternaire Golay-code